Chrostkowo (plaats), plaats in Polen
 Chrostkowo (gemeente), gemeente in Polen